

Musique

Albums 

 If You Could Read My Mind, le second nom de l'album Sit Down Young Stranger de Gordon Lightfood sorti en 1970, réédité la même année sous ce nom à la suite du succès du single éponyme.

 If You Could Read My Mind, un album de Viola Wills sorti en 1980, contenant notamment une reprise du titre de Gordon Lightfood.
 If You Could Read My Mind, un album (et un DVD) de Cameron Carpenter, en 2014.

Singles 

 If You Could Read My Mind, une chanson de Gordon Lightfood en 1970,
 If You Could Read My Mind, une chanson de Brenda K. Starr en 1991.

Cinéma 

 , un documentaire consacré au chanteur canadien sorti en 2019.